Кря́жев — русская фамилия. Известные носители:
 
 Кряжев, Олег Владимирович (род. 1970) — казахстанский хоккеист, нападающий.

См. также 
 Кряжево — распространённый российский топоним.